Книга любви () может обозначать:

Книги 
 «Книга любви» () повесть Эптона Синклера, изданная в 1934 году.
 «Книга любви» (), первоначально названная «Джек в коробке» (), повесть , изданная в 1980 году.
 «Книга любви» () повесть .
 «Книга любви» () популярный учебник по технике секса, написанный Дэвидом Дельвином (David Delvin), впервые изданный в 1974 году, затем неоднократно переиздававшийся на нескольких языках.

Музыка 
 «The Book of Love», также «(Who Wrote) The Book of Love» песня 1958 года группы The Monotones.
  песня 1999 года группы The Magnetic Fields.
  cинти-поп-группа, созданная в 1983 году в Филадельфии.
 Так же называется и  этой группы, вышедший в апреле 1986 года.
 Book of Love песня  из её именного альбома , изданного в августе 2001 года.
 Book of Love песня Феликса Йена.
 Book of Love песня из вышедшего в июне 1982 года альбома  группы Fleetwood Mac.

Фильмы 
  кинокомедия, снятая  по одноимённой книге Уильяма Коцвинкля (см. ниже).
  романтическая кинокомедия .
  фильм 
  романтический фильм .
 Книга любви (США, 2016) фильм Билла Пёпла ().
 См. также:
 Американский пирог 7: Книга любви молодёжная комедия 2009 года.